

Codici 
 SMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint Michael (Alaska) (Stati Uniti)

Altro 
 SMK – carro armato